John Tynan ist der Name folgender Personen:

* John Tynan (Hockeyspieler) (1925–2020), neuseeländischer Hockeyspieler 
 John A. Tynan (1927–2018), irisch-US-amerikanischer Journalist und Jazzautor